Carrera kan syfta på:

Personer
Asia Carrera (1973—), Amerikansk porrskådespelerska
Barbara Carrera (1951—), Nicaraguansk-American skådespelare
Martín Carrera (1806–1871), president i Mexiko 1855
Valentino Carrera (1834-1895), italiensk lustspelsförfattare

Geografi
 Carrera (by) – en by i kantonen Graubünden, Schweiz
 Carrera (gruva i Kuba) – en gruva i Kuba

Se även
 Porsche Carrera GT 
 Porsche Carrera Cup

gl:Carreira